WPA steht für:
 Wasser-Pinch-Analyse, Übertragung der Pinch-Analyse (für Energie- und Wärmeverbräuche) auf die Medien Zuwasser, Brauchwasser und Abwasser
 Wellpappenanlage
 Whistleblower Protection Act, US-amerikanisches Gesetz zum Schutz von Whistleblowern
 Wi-Fi Protected Access, Verschlüsselungsart im Bereich von Funknetzwerken (WLAN)
 Windows Performance Analyzer, eine Reihe von Performance-Überwachungs-Tools welche detaillierte Leistungsprofile der Microsoft-Windows-Betriebssysteme und Anwendungen erzeugen
 Windows Product Activation (Windows-Produktaktivierung), Verfahren und Software-Lizenzierungsstrategie in Microsoft Windows XP und späteren Versionen; siehe Microsoft Windows XP#Produktaktivierung
 Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU mit AKP-Staaten über Freihandelszonen
 Wirtschaftspolitische Abteilung der NSDAP
 Wissenschaftlich-praktische Arbeit im Rahmen des Unterrichts an der Erweiterten Oberschule
 Woomera Prohibited Area (auch Woomera Sperrgebiet), ehemaliges militärisches Sperrgebiet in Australien
 Works Progress Administration (später Works Projects Administration), Bundesbehörde der USA, die während des „New Deal“ (1935–1943) Arbeitslosen in den USA Lohn und Brot brachte
 World Para Athletics
 World Pool-Billiard Association
 World Psychiatric Association

Abkürzung